Gotha est un terme qui peut désigner :

Toponyme 

 Gotha est une ville d'Allemagne dans la Thuringe, le chef-lieu du district du même nom.
 Gotha, un village de Floride.

Autres 
 L'Almanach de Gotha est le nom d'un almanach publié chaque année depuis le , et contenant le relevé des noms des membres des familles souveraines, princières et ducales d'Europe. Par métonymie, il s'agit aussi des personnes dont les noms y figurent.
 Le mot « gotha » est un nom commun masculin qui désigne précisément l'ensemble des membres des familles souveraines, princières et ducales d'Europe. Ce nom commun vient de l'Almanach de Gotha édité autrefois dans la ville éponyme en Allemagne. Aujourd'hui, ce mot prend un sens plus large et peut aussi désigner des groupes d'importantes personnalités, sans aucun lien avec la noblesse.
 Gothaer Waggonfabrik A.G. est une entreprise allemande de matériel ferroviaire installée à Gotha. 
Cette société a produit durant la Première Guerre mondiale les bombardiers lourds Gotha G et 
les planeurs de transport lourds Gotha Go 242 pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le congrès socialiste de Gotha se tint le  et il y fut élaboré le programme de Gotha dans la ville de Gotha, en Allemagne.
 Le Gotha est un navire de charge et à passagers, le premier navire de la classe du même nom.
Gotha est une jument de saut d'obstacles alezane connue pour sa médaille d'argent en individuel à la Coupe du monde de saut d'obstacles 2009-2010.

Article connexe 
 Erich von Götha, auteur de bandes dessinées.

Références